Donja Slatina (gmina Ribnik) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Ribnik (Bośnia i Hercegowina)
 Donja Slatina (gmina Šamac) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šamac
 Donja Slatina (miasto Leskovac) – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac